Dictyacium är ett släkte av tvåvingar. Dictyacium ingår i familjen kärrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärrflugor
Dictyacium